Bienvenidos (album)
 Bienvenidos (émission de télévision)